Ottersbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Ottersbach (Gemeinde Großklein), Siedlungsplatz in der Katastralgemeinde Mantrach von Markt Großklein im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Ottersbach (Wüstung), Wüstung bei Kammerbach, Stadt Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Sankt Peter am Ottersbach, Marktgemeinde im Bezirk Radkersburg, Steiermark

Gewässer:
 Ottersbach (Oberrieder Bach), rechter Oberlauf des Oberrieder Bachs bis vor Hilgershausen, Stadtteil Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Ottersbach (Saßbach), linker Zufluss des Saßbachs (zur Mur) vor Gosdorf, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Ottersbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza am Höblingshof von Gegend, Markt Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ottersbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg in Halft, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ottersbach (Sulm), rechter Zufluss zu einem Seitenarm der Sulm (zur Mur) bei Ottersbach, Gemeinde Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Ottersbach (Wülfinger Bach), rechter Zufluss des Wülfinger Bachs nahe Schleierhof, Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Tal:
 Ottersbachtal, Tal des Ottersbach (Sieg) in der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bauwerke:
 Wasserburg Ottersbach, abgegangene Burganlage bei Kammerbach, Stadt Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Schloss Ottersbach, Schlossanlage in Markt Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Ottersbach ist ein Familienname:
 Herbert Ottersbach (1930–2016), einen deutschen Beamten
 Heribert C. Ottersbach (* 1960), einen deutschen Maler
 Karl-Heinz Ottersbach (* 1912), deutscher Staatsanwalt am Sondergericht

Siehe auch:
 Otterbach
 Oberottersbach
 Mittelottersbach